Thurnham (Lancashire), plaats in het Engelse graafschap Lancashire.
 Thurnham (Kent), plaats in het Engelse graafschap Kent.
 Peter Thurnham, Brits politicus.